

Personnalités 

 Ambroise Loots (1523-1583), abbé de Parc dans le Brabant ;
 Franciscus Loots ( siècle), compositeur et musicien ;
 Jannie Loots (1914-1998), homme politique d'Afrique du Sud, ministre ;
 Mandy Loots (née en 1978), nageuse sud-africaine.